Абат — топоним:

Казахстан 
 Абат — бывшее село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Абат — бывшее село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.
 Абат — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Абат — село в Алматинской области.

Россия 
 Абат (Абатова) - гора в северо-западной части Кузнецкого Алатау. Высота 746 м. Находится на территории Тисульского района.

См. также 
 Аббат (значения)

Примечания